Sallegg bezeichnet

 Sallegg (Gemeinde Birkfeld), Katastralgemeinde und Ortschaft von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sallegg (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Sallegg (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sallegg (Gemeinde Ottendorf), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Schloss Sallegg (Castel Sallegg) in Kaltern

Siehe auch:
 Salleck